Béatrice de Castille († 1179), plus connue sous le nom de Sancha de Castille, fille d'Alphonse VII de Castille et de Bérengère de Barcelone, épousa en 1153 Sanche VI de Navarre ;
Béatrice de Castille, dame de Niebla (née vers 1355), fille illégitime d'Henri II (1333-1379), roi de León, et de Béatrice Ponce de León. Mariée v. 1370 avec Juan Alonso de Guzmán (1342-1396),  de Niebla,  de Sanlúcar de Barrameda et  d'Ayamonte ;
Béatrice de Castille (1242-1303), fille illégitime d'Alphonse X (1221-1284), roi de Castille, etc., et de Mayor Guillén de Guzmán. Mariée en 1254 avec Alphonse III (1210-1279), cinquième roi de Portugal (1247-1279) ;
Béatrice de Castille (1253-v. 1280), sa demi-sœur, fille légitime d'Alphonse X (1221-1284), roi de Castille, etc., et de Yolande d'Aragon (morte en 1300). Mariée en 1271 avec Guillaume VII (v. 1243-1292), margrave de Montferrat ;
Béatrice de Castille (1293-1359), fille légitime de Sanche IV (1258-1295), roi de Castille et de León (1284-1295), et de Marie de Molina (apr. 1260-1321). Mariée en 1309 avec Alphonse IV (1291-1357), septième roi de Portugal (1325-1357).

Liste non exhaustive.

Homonymie dynastique